Това е списък на ръководителите на Организацията за африканското единство, а от 2002 година на Африканския съюз.

Списък на ръководителите на Организацията за африканското единство

Списък на лидерите на Африкански съюз

Вижте също 

 Африкански съюз
 Организация за африканско единство
 Списък на генералните секретари на Африканския съюз

Бележки 

Списък на лидерите на Африканския съюз
Списък на лидерите на Африканския съюз